Auber puede referirse a:
Daniel-François Auber: compositor francés del siglo XIX.
Estación de Auber: estación de la Red Exprés Regional de la Île de France.